Martina Navrátilová e Pam Shriver erano le detentrici del titolo e hanno battuto in finale 6–2, 6–4 Anne Hobbs e Wendy Turnbull.

Teste di serie 

  Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
  Claudia Kohde Kilsch /  Hana Mandlíková (terzo turno)
  Jo Durie /  Ann Kiyomura-Hayashi (terzo turno)
  Barbara Potter /  Sharon Walsh (quarti di finale)
  Anne Hobbs /  Wendy Turnbull (finale)
  Rosalyn Fairbank /  Candy Reynolds (semifinali)
  Alycia Moulton /  Paula Smith (quarti di finale)
  Kathy Jordan /  Elizabeth Sayers (quarti di finale)

 Chris Evert-Lloyd /  Billie Jean King (quarti di finale) 
 Christiane Jolissaint /  Marcella Mesker (semifinali) 
 Andrea Leand /  Mary Lou Daniels (primo turno) 
 Sandy Collins /  Helena Suková (primo turno) 
 Rosemary Casals /  Wendy White (terzo turno) 
 Mima Jaušovec /  Virginia Wade (secondo turno) 
 Betsy Nagelsen /  Anne White (semifinali) 
 Elise Burgin /  JoAnne Russell (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte alta

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 1984